Dieser Artikel behandelt die honduranische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Honduras nahm erst zum dritten Mal an der Endrunde und zum ersten Mal an einer Endrunde in Südamerika teil. Wie bei den vorherigen Teilnahmen schied Honduras in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Honduras qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele der CONCACAF.

Das Team nahm erst ab der dritten Qualifizierungs-Runde teil und dabei traf die Mannschaft auf Panama, Kanada sowie auf Kuba. Dabei wurden alle Heimspiele im Estadio Olímpico Metropolitano in San Pedro Sula ausgetragen. Hierbei wurde mit drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage aus sechs Spielen der erste Gruppenplatz belegt und die vierte Qualifikationsrunde erreicht. Die Entscheidung darüber fiel aber erst am letzten Spieltag, wobei Honduras den direkten Konkurrenten Kanada mit 8:1 besiegte, denen ein Remis für das Weiterkommen gereicht hätte. In der 4. Runde traf Honduras in einer Sechsergruppe erneut auf Panama, sowie die USA, Costa Rica, Mexiko und Jamaika. Neben dem bereits in der dritten Runde genutzten Heimstadion wurde in der vierten Runde auch das kleinere Estadio Nacional de Tegucigalpa in Tegucigalpa genutzt. In dieser Runde gelang Honduras erstmals ein Sieg gegen Mexiko im Aztekenstadion. Aber auch hier fiel die Entscheidung über die direkte Qualifikation erst am letzten Spieltag durch den Sieg der bereits qualifizierten Mannschaft aus Costa Rica gegen Mexiko bei einem gleichzeitigen Remis Honduras gegen Jamaika. Mexiko konnte sich allerdings über die Interkontinental-Playoffs gegen Neuseeland ebenfalls qualifizieren.

Gruppenphase

3. Runde 

Spielergebnisse

4. Runde 

Spielergebnisse

Luis Fernando Suárez setzte in den 16 Spielen 36 Spieler ein. Lediglich Boniek García kam in allen Spielen zum Einsatz. Bester Torschütze war Jerry Bengtson mit neun Toren, womit er fünftbester Torschütze aller CONCACAF-Mannschaften ist und bester Torschütze der direkt qualifizierten Mannschaften der CONCACAF. Neun weitere Spieler steuerten die restlichen Tore bei.

Vorbereitung 
Vor der WM fanden folgende Spiele statt:
5. März in San Pedro Sula gegen Venezuela: 2:1 (Torschützen für Honduras: Bengtson/7. und Palacios/60.)
29. Mai in Washington, D.C. gegen die Türkei: 0:2
1. Juni in Houston gegen Israel: 2:4 (Torschützen für Honduras: Espinoza/47. und Costly/83.)
7. Juni in Miami Gardens gegen England: 0:0

Endrunde

Kader 
Am 5. Mai 2014 wurde der Kader benannt, der später auf 23 Spieler reduziert wurde. 10 Spieler standen auch im Kader der letzten WM als Honduras in der Vorrunde ausschied.

Gruppenphase 

Bei der am 6. Dezember 2013 vorgenommenen Auslosung der Endrunde wurde Honduras in die Gruppe E mit der Schweiz (Gruppenkopf), Frankreich und Ecuador gelost. Honduras ist mit zwölf Begegnungen nach Mexiko zweithäufigster Gegner der CONCACAF-Mannschaften für Ecuador, allerdings bis zur WM nur in Freundschaftsspielen, wovon zwei gewonnen und drei verloren wurden. Die anderen sieben endeten remis. Gegen die Schweiz spielte Honduras auch in der Vorrunde der letzten WM und die Schweiz verpasste durch das torlose Remis das Achtelfinale, das Honduras nach den beiden Niederlagen gegen die anderen Gruppengegner schon nicht mehr erreichen konnte. Weitere Spiele gab es nicht gegen die Schweiz und gegen Frankreich gab es vor der WM noch gar kein Spiel.

Honduras hatte vor der WM an keinem der drei Spielorte gespielt.

Mannschaftsquartier war das Hotel Transamérica in Porto Feliz.

 So., 15. Juni 2014, 16:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Porto Alegre Frankreich –  Honduras 3:0 (1:0)
 Fr., 20. Juni 2014, 19:00 Uhr (24:00 Uhr MESZ) Uhr in Curitiba Honduras –  Ecuador 1:2 (1:1)
 Mi., 25. Juni 2014, 16:00 Uhr (22:00 Uhr MESZ) in Manaus Honduras –  Schweiz 0:3 (0:2)

Sportliche Auswirkungen 
In der FIFA-Weltrangliste fiel Honduras um 7 Plätze von Platz 33 auf Platz 40.

Rücktritte 
Luis Fernando Suárez legte sein Amt als Nationaltrainer nach dem Vorrundenaus nieder. Nachfolger wurde am  30. Juli der Costa-Ricaner Hernán Medford.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Alle Matches der Vorrunde im Überblick
 Alle Qualifikationsspiele Honduras in der Gruppenphase

2014
Honduras